Рындино — название населённых пунктов.

Россия 
 Рындино — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Рындино — деревня в Бабынинском районе Калужской области.
 Рындино — деревня в Дзержинском районе Калужской области.
 Рындино — деревня в Мещовском районе Калужской области.
 Рындино — деревня в Горшеченском районе Курской области.
 Рындино — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Рындино — деревня в Усвятском районе Псковской области.
 Рындино — село в Порецком районе Чувашии.
 Рындино — село в Цивильском районе Чувашии.